Хозя́йство — совокупность средств производства, используемых владельцем (или обществом) для обеспечения своих потребностей.

В некоторых источниках называется господа́рство.

Виды и типы 
 Сельское хозяйство
 Плановое хозяйство
 Народное хозяйство
 Натуральное хозяйство
 Товарное хозяйство
 Домашнее хозяйство
 Набеговое хозяйство
 и другие.

См. также 

 Беспокойное хозяйство — художественный кинофильм 1946 года.